Gråbo kan syfta på:

 Gråbo – en art i familjen korgblommiga växter
 Gråbo (katt) – en fiktiv katt i Terry Pratchetts böcker
 Gråbo, Lerums kommun – en tätort i Lerums kommun i Västergötland
 Gråbo, Visby – ett bostadsområde i Visby
 Gråbo, Långholmen – en byggnad på ön Långholmen i Stockholm
 Gråbo, Norsborg – personalbostäder för Norsborgs vattenverk
 Gråbo, Alingsås – stadsdel i Alingsås.
 Arbetarmuseet Gråbo – ett museum i Karlskoga tillhörande Örebro läns museum
 Baggeryr och Gråbo – en småort i Trollhättans kommun